Temming ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Temming (1902–1986), deutscher Grafiker, Drucker und Schriftsetzer
 Charlotte Temming (1903–1984), deutsche Dichterin und Kabarettistin
 Felipe Temming (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Henk Temming (1923–2018), niederländischer Fußballspieler 
 Hubert Temming (1901–1958), deutscher Schauspieler
 Max Temming (1883–1969), deutscher Kaufmann
 Rolf L. Temming (1930–2019), deutscher Schriftsteller und Herausgeber

Siehe auch:
 Demming